Alslev Sogn ist der Name mehrerer Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) in Dänemark:

 Alslev Sogn (Varde Kommune)
 Alslev Sogn (Faxe Kommune)